SCP puede referirse a:

 Fundación SCP, organización ficticia de investigación paranormal.
 SCP 06F6, objeto astronómico de tipo desconocido
 SCP: Containment Breach, videojuego de terror sobrenatural independiente.
 Service control point, componente de las llamadas redes Inteligentes de los sistemas de telefonía.
 Sporting Clube de Portugal, club polideportivo de Portugal.
 Seattle Computer Products, empresa de hardware de Seattle.
 Supernova Cosmology Project, equipo de investigación que determinó la probabilidad de un aceleramiento de la expansión del Universo.